Triunfo, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

Triunfo : municipalité de l'État de la Paraïba ;
 Triunfo : municipalité de l'État de Pernambouc ;
 Triunfo : municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Triunfo Potiguar : municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Novo Triunfo : municipalité de l'État de Bahia.

El Triunfo : capitale de la paroisse civile de Manuel Piar de la municipalité de Casacoima dans l'État de Delta Amacuro.

Homonymie de toponyme